Булл-Ран — правый приток реки Санди.
Булл-Ран — озеро на северо-востоке округа Клакамас.
Булл-Ран — правый приток реки Потомак.
Булл-Ран — горная гряда в составе Голубого хребта.